Apologia Confessionis Augustanæ, Obrona Wyznania augsburskiego – luterańskie pismo wyznaniowe z 1531 roku
 AC Arles-Avignon, Athlétic Club Arles-Avignon, pierwotnie Athletic Club Arlésien – francuski klub piłkarski
Absolute Championship Akhmat – rosyjska organizacja promująca walki MMA